Tombuctu — cidade do Mali, África, patrimônio mundial da UNESCO
Timbuktu (cratera)

Desambiguação